James Norton Jr. (1824–1906) – australijski polityk
 James Norton (1843–1920) – amerykański polityk, kongresmen z Karoliny Południowej
 James Norton (1843–1912) – amerykański polityk, kongresmen z Ohio
 James Lansdowne Norton (1869–1925) – brytyjski projektant motocyklów, twóca marki Norton
 James Norton (ur. 1985) – brytyjski aktor